Ordet skabelsen har flere betydninger:
Skabelsen (nordisk mytologi)
Skabelsesberetningen – fra Bibelen i Første Mosebog, kapitel 1
Skabelsesmyten i Shinto – (japansk religion).
Skabelse – i mange religioner den proces, gennem hvilken verden antages at være skabt.
Skabelsen (Joseph Haydn) - værk af Joseph Haydn

Se også 
Kreationisme